Anoplonyx är ett släkte av steklar som beskrevs av Marlatt 1896. Anoplonyx ingår i familjen bladsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Bladsteklar
Anoplonyx